Bei den Olympischen Spielen 1956 in der australischen Metropole Melbourne wurde vom 23. November bis zum 1. Dezember das Turnier im Federgewichtsboxen für Männer ausgetragen.

Nach den Wettkampfbestimmungen der Association Internationale de Boxe Amateure (AIBA) musste das Körpergewicht jedes Boxers im Federgewicht über 54 kg und maximal 57 kg betragen.

18 Sportler aus 18 Nationen ermittelten im Melbourner West Melbourne Stadium den Olympiasieger: Es gewann der Sowjetrusse Wladimir Safronow vor dem Briten Thomas Nicholls sowie dem Finnen Pentti Hämäläinen und dem Polen Henryk Niedźwiedzki.

Vorrunde 1 
Die Kämpfe der Vorrunde 1 wurden am 23. November ausgetragen.Die Gewinner der zwei Vorkämpfe qualifizierten sich zu den 14 gesetzten Teilnehmern für die Kämpfe der Vorrunde 2 (q V2).Anmerkung: P = Sieg nach Punkten; R = Rang; Q = Qualifikation

Vorrunde 2 
Die Kämpfe der Vorrunde 2 wurden am 27. November ausgetragen.Die Gewinner der acht Vorkämpfe qualifizierten sich für die Viertelfinalkämpfe (q VF).Anmerkung: P = Sieg nach Punkten; KO2 = K.-o.-Sieg in der zweiten Runde; R = Rang; Q = Qualifikation

Viertelfinale 
Die Viertelfinalkämpfe wurden am 29. November ausgetragen.Die Gewinner der Viertelfinalkämpfe qualifizierten sich für die Halbfinalkämpfe (q HF).Anmerkung: P = Sieg nach Punkten; KO1 = K.-o.-Sieg in der ersten Runde; R = Rang; Q = Qualifikation

Halbfinale 
Die Halbfinalkämpfe wurden am 30. November ausgetragen.Die Gewinner der zwei Halbfinalkämpfe qualifizierten sich für das Finale (q F), beide Verlierer gewannen automatisch eine Bronzemedaille.Anmerkung: P = Sieg nach Punkten; R = Rang; Q = Qualifikation

Finale 
Das Finale wurde am 1. Dezember ausgetragen.
Anmerkung: P = Sieg nach Punkten

Weblinks 
 Ergebnisse bei www.olympic.org (englisch)

Federgewicht